OzD steht für:
 Oberschule zum Dom, Gymnasium in Lübeck

Ózd steht für:
 Ózd, Stadt in Ungarn

Abkürzung